Уйо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64438.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 12 км к востоку от По.

На западе коммуны протекает река Люи-де-Франс.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 463 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 301 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 222 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 222 активных жителей работали 205 человек (112 мужчин и 93 женщины), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 79 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XIX век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи